Magdalena de Sajonia (7 de marzo de 1507 - 25 de enero de 1534) fue Margravina de Brandeburgo, su "Princesa Electoral", el equivalente Electoral a princesa de la corona. Es conocida por haber sido la protagonista de un retrato de Lucas Cranach el viejo que se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago.

Era la hija de Jorge, el Barbudo, Duque de Sajonia, y de su esposa Bárbara Jagellón. Los abuelos maternos de Magdalena eran Casimiro IV Jagellón y su esposa, la reina Isabel de Austria, hija de Alberto II de Alemania.

Era la nieta de la mencionada Isabel, madre de los Jagellones, reina de Polonia, que había reclamado el Ducado de Luxemburgo en la década de 1460 por ser la hija menor de la última heredera de Luxemburgo, Isabel de Luxemburgo, reina de Bohemia. Aunque no iba a ser la heredera de su abuela, estaba destinada a casarse con el heredero de la hermana de su abuela, Joaquín (1505-1571), el futuro elector de Brandeburgo, el hijo mayor y heredero del actual reclamente de Luxemburgo, el elector Joaquín I de Brandeburgo (1484-1535), el hijo mayor y heredero de Margarita de Turingia (1449-1501), electora viuda de Brandeburgo, ella misma la hija mayor y heredera de la duquesa Ana de Luxemburgo y Guillermo de Sajonia, landgrave de Turingia.

Magdalena por lo tanto se casó, en Dresde, el 6 de noviembre de 1524, con su primo segundo Joaquín II Héctor, el futuro Elector de Brandeburgo. Su hijo fue Juan Jorge, otro futuro Elector de Brandeburgo. Después de la muerte de Magdalena, que ocurrió mucho antes de que Joaquín ascendiera al electorado, Joaquín II Héctor se casó con Eduviges Jagellón, hija del rey Segismundo I de Polonia.

Magdalena y Joaquín II Héctor tuvieron descendencia:
 Elector Juan Jorge de Brandeburgo (1525-1598), con descendencia
 Bárbara de Brandeburgo, Duquesa de Brieg (1527-1595), con descendencia
 Isabel (1528-1529)
 Federico IV de Brandeburgo (1530-1552), Arzobispo de Magdeburgo y Obispo de Halberstadt
 Alberto (1532-1532)
 Jorge (1532-1532)
 Pablo (1534-1534)

Ancestros

Referencias 

Casa de Wettin
Nacidos en Dresde
Margravinas de Alemania
Fallecidas por parto